27724 Jeannoel è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1990, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3119566 UA e da un'eccentricità di 0,1851624, inclinata di 3,15225° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Jeannoel
Corpi celesti scoperti nel 1990